Asafe (, ) é o nome de pessoas citadas na Bíblia no Antigo Testamento:
 Pai de Joá, o cronista do Rei Ezequias();
 Filho de Beraquias, o gersonita ();
 Guarda das matas do rei Artaxerxes I, o qual enviou suprimentos para a reconstrução dos muros de Jerusalém ();
 Um dos cantores levitas encarregados pelo Rei Davi desde o retorno da Arca da Aliança (;). Designado posteriormente como chefe dos que celebrariam diante da Arca quando retorna a Jerusalém (). Seus filhos foram encarregados como cantores no templo construído pelo Rei Salomão.

Ver também
Salmos de Asafe

Personagens do Tanakh